La première bataille de Cusco ou première attaque de Cusco oppose en 1438 les Chancas au Incas.

Situation de Cusco 

Urco avait été nommé corégent et successeur de Viracocha, ce qui provoqua la colère et la jalousie de Cusi Yupanqui, le futur grand empereur Pachacútec, Sapa Inca . D’après Viracocha, Cusi Yupanqui était trop turbulent, et indigne d’être nommé empereur. Tandis qu’à Pauracay,  étaient en train de se scinder en trois armées, deux pour conquérir l’est du Pérou, et la dernière, commandé par Anccu Hualoc, pour conquérir Cusco. À Cusco, on ne se doute pas du tout que les Chancas auraient pu organiser une telle attaque, d’ailleurs les nobles cusquéniens n’étaient pas du tout au courant que les Chancas avaient l’intention de les attaquer. Une légende disait que Cusi Yupanqui fut exilé dans une île par son père Viracocha, à garder les troupeaux de lama. Un jour, un homme blanc et barbu serait venu le voir, et sachant ses compétences de guerrier, il l'aurait prévenu que les Chancas allaient conquérir Cusco. Mais cette légende est sûrement fausse. Les Chancas étaient sûrs que la conquête de Cusco serait très facile. Ce qui, en quelque sorte, fut le cas.

L’attaque 

Les Chancas arrivent dans les villages autour de Cusco. Dès qu’ils apprirent par des espions que les Chancas étaient en désordre aux pieds des montagnes de Carmenca brandissant leurs armes et criant leur victoire, et s’approchaient dangereusement de Cusco, les nobles cusquéniens fuirent aussitôt la ville, y compris Viracocha et Urco, qui se réfugièrent avec leurs cours dans la forteresse de Chita. Ce même jour, Urco se maria avec sa femme principale, comme le veut la coutume inca. Urco n’eut pas une seconde l’intention de protéger Cusco. Finalement, les faibles effectifs de Cusco, formés de moins de , creusèrent des trous et des pièges pour l’arrivée des Chancas. Le lendemain soir, à leur surprise, se fut  Chancas qui les assaillirent de tous les côtés en désordre, peu tombèrent dans les pièges édifiés par les incas. Les Chancas effrayèrent les incas, qui fuirent dans la ville, où les Chancas les massacrèrent avec une partie de la population. 8000 guerriers incas furent tués par les Chancas. C’est là que, Cusi Yupanqui, s'étant lui aussi réfugié dans un village très proche de Cusco, réunit ses frères et cousins, pour organiser la reconquête de Cusco. Ce qui se réalisa avec succès. Les Chancas furent poursuivis jusqu’à Yahuar Pampa (bataille de Yahuar Pampa).

Conséquences 

Cusi Yupanqui retourna à la forteresse de Chita, là où se réfugièrent Viracocha et Urco. Là, il demanda à Viracocha de devenir son successeur. Son idée fut rejetée par Viracocha, qui désigna de nouveau Urco, ce qui déplut aux incas. Cusi Yupanqui repartit à Cusco furieux, mais il n’avait pas dit son dernier mot. Viracocha non plus n’avait pas dit son dernier mot : il envoya ses officiers commandés par Urco lui-même, pour aller tuer Cusi Yupanqui. Cusi Yupanqui, connaissant les mauvaises intentions de son père, envoya des espions voir ce que préparait son père. Il fut aussitôt mis au courant, et continua sa route pour Cusco, tout en restant sur ses gardes. Jusqu'à une nuit, où Urco, l’attaqua enfin. Les accompagnateurs de Cusi Yupanqui furent tués, jusqu'à ce que Cusi yupanqui tue Urco en combat singulier. Apprenant la nouvelle, Viracocha retourna à Cusco avec sa cour, et désigna finalement Cusi Yupanqui comme son successeur.

Bataille impliquant le Pérou
Bataille de 1438